Кубок африканских наций 1968 был шестым розыгрышем этого турнира. Он проходил с 12 по 21 января 1968 года в Эфиопии. В формуле розыгрыша произошли некоторые изменения: число участников было расширено до 8 стран, теперь группы состояли из 4 команд, вновь появились полуфиналы.

Отборочный турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
6 мячей
 Лоран Поку

5 мячей
 Уилберфорс Мфум

4 мяча
 Осей Кофи

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1968 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1968 году
Январь 1968 года
Международные соревнования по футболу в Эфиопии
1968 год в Эфиопии